DiRT 2 — компьютерная игра жанра автосимулятор, седьмая по счёту в серии Colin McRae Rally. Игра базируется на первом поколении движка EGO Engine. Новый движок позволяет увеличить разрешение текстур вдвое (по сравнению с DiRT и GRID). Также в DiRT 2 расширен автопарк. В нём присутствуют лицензированные автомобили, багги, внедорожники, специально отобранные для агрессивных и быстрых гонок. Также присутствует новый, продвинутый режим мультиплеера.

Разработка 

В игре DiRT 2 задействован DirectX 11, который доступен как часть операционной системы в Windows 7, а также как загружаемая модификация к Windows Vista. Codemasters немедленно воспользовалась особенностями DirectX 11, которые добавили реализма в гонках. Аппаратная поддержка улучшила прорисовку воды, пыли и также воодушевления толп людей. Вся эта богатая картинка создана во многом благодаря Shader 5.0.
В разработке игры принимала участие компания AMD, которая обеспечивала Codemasters доступ к своему программному обеспечению для экспертизы в технологиях DirectX 11.

Знаменитости 
В DiRT 2 игроку предстоит соревноваться с такими знаменитыми гонщиками, как Кен Блок, Трэвис Пастрана, , ,  и другие. Так же в игре присутствует проморолик и ивент, в которых разработчики отдали дань памяти Колин Макрею, трагически погибшему в 2007 году со своим сыном.

Отзывы 

Игра заняла третье место в номинации «Рейсинг года» (2009) журнала Игромания.

Саундтрек

Примечания

Ссылки 

Компьютерные игры 2009 года
Colin McRae Rally
Игры для PlayStation 3
Игры для Xbox 360
Игры для Windows
Компьютерные игры, разработанные Codemasters
Компьютерные игры, изданные Codemasters
Игры, сертифицированные для Games for Windows
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Игры на движке EGO
Симуляторы ралли
Игры для Nintendo DS
Игры для PlayStation Portable
Игры для Wii